Сото-де-ла-Вега ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 1785 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона